Kninsko Polje je naselje u sastavu Grada Knina, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se sjeveroistočno od Knina.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 864 stanovnika.

Spomenici i znamenitosti 
 Pravoslavna Crkva sv. velikomučenika Jurja

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Knina